Toponímia:
 Cuenca o Conca (Castella - la Manxa), ciutat d'Espanya, a la comunitat de Castella - la Manxa
 Província de Conca, província d'Espanya
 Cuenca (Equador), ciutat de l'Equador, capital de la província d'Azuay
 Cuenca (pel·lícula), curtmetratge documental dirigit per Carlos Saura
 Serranía de Cuenca
 Biografies: Xavier Cuenca Iturat

Vegeu també 
 Conca (desambiguació)